Bhaji puede significar:
 Un tipo de pakora de la cocina india elaborada de vegetales fritos (como por ejemplo cebollas bhaji).
 Un curry elaborado a partir de verduras. 
 Amaranth (en Trinidad y Tobago)

Notas